Джима — українське прізвище.

 Джима Валентин Іванович — радянський і український біатлоніст, учасник зимових Олімпійських ігор 1994 року, срібний призер чемпіонату Європи, учасник Кубка світу, призер чемпіонату СРСР.
 Джима Юлія Валентинівна — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор в Сочі, срібна призерка чемпіонату світу, переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, чотириразова чемпіонка Європи в естафеті, призерка Кубка Європи з біатлону. Заслужений майстер спорту України.

Українські прізвища